Quaison ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Quaison-Sackey (1924–1992), ghanaischer Politiker
 Robin Quaison (* 1993), schwedischer Fußballspieler